Příjmení Písařík nosí více osobností:

 Martin Písařík (* 1979) – český herec

 ženská varianta s přechýlením

 Jana Písaříková (* 1984) – česká kurátorka a teoretička umění

Česká příjmení